Maximiliano ("Maxi") Rubén Rodríguez (Rosario, 2 januari 1981) is een Argentijns voormalig profvoetballer. Hij kwam tussen 1999 tot en met 2021 uit voor Newell's Old Boys, Espanyol, Atlético Madrid, Liverpool en CA Peñarol. In juni 2003 debuteerde hij in het Argentijns voetbalelftal.

Clubcarrière
'Maxi Rodríguez' begon zijn profcarrière bij Newell's Old Boys in 1999. In de zomer van 2002 maakte hij de overstap naar het Spaanse Espanyol waar hij zijn debuut maakt op 2 september 2002 in de wedstrijd tegen Real Madrid. Bij deze club was de aanvallende middenvelder een belangrijke schakel in het team dat in het seizoen 2004/05 meedraaide in de subtop van de Primera División en de UEFA Cup bereikte. Hij maakte tevens het 2000e thuisdoelpunt van Espanyol.

Zijn prestaties leverden hem in 2005 een transfer op naar Atlético Madrid. In zijn eerste seizoen was de speler een vaste basisklant. In zijn tweede seizoen raakte de speler ernstig geblesseerd tijdens een wedstrijd van Argentinië. Hierdoor was de speler zo'n zeven maanden uitgeschakeld.

Na het vertrek van Fernando Torres werd Maxi Rodríguez aanvoerder van het team.

Hij tekende in januari 2010 een contract tot aan de zomer van 2013 bij Liverpool FC. De Engelsen namen hem over van Atlético Madrid, waar hij uit beeld verdween nadat hij aangaf dat hij zijn doorlopende contract niet wilde verlengen. In mei 2012 zag het ernaar uit dat hij de club gaat verlaten vanwege gebrek aan speeltijd.

In 2012 vertrok hij uiteindelijk naar zijn thuisland om bij de club waar het voor hem allemaal begon, Newell's Old Boys, te tekenen. In zijn eerste seizoen scoorde hij 7 doelpunten uit 35 wedstrijden. Vanaf medio 2017 tot eind 2018 speelde hij in Uruguay voor CA Peñarol waarmee hij tweemaal landskampioen werd. Per januari 2019 keerde Rodríguez andermaal terug bij Newell's Old Boys. Op 27 november 2021 kondigde de Argentijn via Twitter aan per direct te stoppen met profvoetbal, op de leeftijd van 40 jaar.

Interlandcarrière
Maxi Rodríguez was Argentijns international en hij behoorde tot de selectie voor de Confederations Cup van 2005. Hij werd door Argentijns bondscoach José Pékerman ook geselecteerd voor het WK voetbal in Duitsland. In Duitsland behoorde hij tot de opvallendste spelers, mede dankzij de winnende treffer in de achtste finale tegen Mexico. Mede hierdoor werd hij toen gekozen tot man of the match. Zijn doelpunt werd op internet gekozen tot het mooiste doelpunt van het WK. Na de wedstrijd tegen Duitsland in de kwartfinale werd hij geschorst voor twee wedstrijden door een onheuse bejegening richting Bastian Schweinsteiger.

Op 11 oktober 2006 raakte Rodríguez ernstig geblesseerd in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Spanje. Deze blessure hield hem lange tijd aan de kant.

Clubtatistieken

Erelijst

Zie ook
Lijst van spelers van het Argentijnse voetbalelftal

Rodriguez, Maxi